Lichamelijke conditie, opgewekt, fitness, fit zijn
 Fit (rapper), een lid van de rapgroep Flinke Namen
 Wii Fit, een conditiespel voor de Wii-console
 Honda Jazz, wordt in sommige markten als Honda Fit verkocht
 Fit, wordt gebruikt bij het schiemanswerk